Вікторія Джастіс — американська актриса 
 Ендрю Джастіс — британський веслувальник

Джастіс — селище, штат Іллінойс
 Джастіс — переписна місцевість, штат Оклахома
 Джастіс — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія